

Zobacz też 
 TT Knock Nevis

Przypisy

Uwagi 

Kontenerowce
kontenerowce